Apache Mahout : projet informatique pour le filtrage collaboratif, la classification et la catégorisation
 Mahout : cornac